Отеп — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Отеп — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Отеп — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.